Чжуан Цзяжун і Ліза Реймонд були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.
Чжан Кайчжень і Лілія Остерло виграли титул, у фіналі перемігши пару Аояма Сюко і Фудзівара Ріка з рахунком 6–0, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Doubles Draw 

Hp Open, парний розряд
HP Open 2010